Paola Orsini (XIV secolo), moglie di Pandolfo II Malatesta
 Paola Orsini (XIV secolo), moglie di Malatesta IV Malatesta